Констанцо I Сфорца (, * 5 юли 1447 в Пезаро, † 19 юли 1483 в Пезаро) от влиятелната фамилия Сфорца е италиански кондотиер, господар на Пезаро и Градара от 1473 до 1483 г.

Той е син и наследник на Алесандро Сфорца (1409–1473), кондотиер, управител на Пезаро, и първата му съпруга Костанца да Варано (1428–1447). Брат е на Батиста Сфорца (1446-1472), омъжена 1460 г. за Федерико да Монтефелтро, херцог на Урбино.

След смъртта на баща му Констанцо наследява през 1473 г. господството над Пезаро и става църковен викар и господар на Пезаро. През 1475 г. той се жени за Камила (Ковела) от Марцано († 1490), дъщеря на Джовани Франческо Мариано, херцог на Зеса, и Елеонора д’Арагона.
Тя е регентка от 1483 до 1489 г. на неговия извънбрачен син Джовани Сфорца от връзката му с Фиора Бони.

Деца 
Незаконен син с Фиора Бони:
 Джовани Сфорца (1466-1510), от 1483 г. господар на Пезаро и Градара, женен 1489 г. за Мадалена Гонзага, 1493 г. за Лукреция Борджия.

Източници 

 Sfòrza, Costanzo I, signore di Pesaro, www.treccani.it
 SFORZA, www.genmarenostrum.com

Констанцо I
Сеньори на Пезаро